

Persone 
 Elisabetta d'Austria (1285-1352), figlia di Alberto I d'Asburgo, moglie del duca Federico IV di Lorena
 Elisabetta d'Asburgo (morta nel 1505), figlia dell'imperatore Alberto II, moglie di Casimiro IV di Polonia
 Elisabetta d'Asburgo (1526-1545), figlia dell'imperatore Ferdinando I, moglie di Sigismondo II Augusto di Polonia
 Elisabetta d'Asburgo (1554-1592), figlia dell'imperatore Massimiliano II, moglie di Carlo IX di Francia
 Maria Elisabetta d'Asburgo (1680-1741), figlia dell'imperatore Leopoldo I
 Maria Elisabetta d'Asburgo-Lorena (1743-1808), figlia di Maria Teresa d'Asburgo e Francesco I, badessa
 Elisabetta di Baviera (1837-1898), detta Sissi, imperatrice di Austria-Ungheria

Altro 
 Elisabetta d'Austria (Elisabeth von Österreich) – film del 1931 diretto da Adolf Trotz